Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Guangzhou International Women's Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla čínská hráčka Čang Šuaj, která před zahájením turnaje odstoupila pro poranění pravé paže.

Soutěž vyhrála druhá nasazená Rumunka Monica Niculescuová, která ve finále zdolala francouzskou turnajovou dvojku Alizé Cornetovou ve dvou setech 6–4 a 6–0. Na okruhu WTA Tour si tak připsala druhou turnajovou trofej kariéry z dvouhry a první singlový titul v probíhající sezóně, když naposledy předtím triumfovala na březnovém Brasil Tennis Cup 2013.

Sedm z osmi nasazených tenistek vypadlo již v úvodním kole. Pouze Cornetová prošla do další fáze a skončila jako poražená finalistka. Překvapením se stala semifinálová účast čínské hráčky Wang Ja-fan, startující na divokou kartu, která v prvním kole vyřadila světovou dvacítku Samanthu Stosurovou.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Samantha Stosurová (1. kolo)
  Alizé Cornetová (finále)
  Sloane Stephensová (1. kolo)
  Bojana Jovanovská (1. kolo)
  Zarina Dijasová (1. kolo)
  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Jana Čepelová (1. kolo)
  Annika Becková (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2014
WTA Tour 2014